Frédéric Allemand (né le  en France) est un joueur professionnel français de hockey sur glace.

Carrière en club 

Il passe professionnel avec le Amiens hockey élite  dans la Nationale A en 1983.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|-
|1983-1984 || Amiens hockey élite || Nationale A ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||-	
|-
|1985-1986 || Hockey sur glace Dunkerque || Nationale 2 ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||-	
|-
|1986-1987 || Hockey sur glace Dunkerque || Nationale 1B ||27 ||28 ||33 ||61 ||63 ||- ||- ||- ||- ||-	
|-
|1987-1988 || Amiens hockey élite || Nationale 1A ||1 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-	
|-
|1988-1989 || Amiens hockey élite II || Nationale 2 ||26 ||30 ||19 ||49 ||66 ||- ||- ||- ||- ||-	
|-
|1989-1990 || Hockey Clermont Communauté Auvergne || Nationale 1B ||26 ||5 ||11 ||16 ||26 ||- ||- ||- ||- ||-	
|-
|1990-1991 || Amiens hockey élite || Ligue nationale ||27 ||0 ||1 ||1 ||0 ||4 ||0 ||0 ||0 ||0	
|-
|1991-1992 || Amiens hockey élite || Élite ||33 ||3 ||5 ||8 ||4 ||- ||- ||- ||- ||-	
|-
|1992-1993 || Amiens hockey élite || Nationale 1 ||33 ||5 ||5 ||10 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-	
|-
|1993-1994 || Amiens hockey élite II || Division 3 ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||-	
|-	
|1994-1995 || Amiens hockey élite II || Nationale 2 ||6 ||1 ||0 ||1 ||30 ||- ||- ||- ||- ||-	
|-

Références 

Naissance en décembre 1966
Joueur français de hockey sur glace
Joueur des Sangliers Arvernes de Clermont
Joueur du Amiens hockey élite
Joueur du Hockey sur glace Dunkerque
Attaquant de hockey sur glace